Грубеёль — название рек:

 Грубеёль (приток Ёрсы)
 Грубеёль (приток Кемпажа)